Jacques Mieses (1865–1954) német-brit sakknagymester, szakíró
Ludwig Heinrich von Mises (1881–1973) osztrák közgazdász
Richard von Mises (1883–1953) osztrák matematikus, fizikus, filozófus
Hilda von Mises született Geiringer (1893–1973) osztrák matematikus, Richard von Mises felesége
Dr. Mises, Gustav Theodor Fechner (1801–1887) német pszichológus álneve

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok